Вац — топоним и фамилия:

Топоним 
 Вац — город в Венгрии.
 Вац — коммуна в Швейцарии.

Фамилия 
 Вац, Григорий Степанович (George Watts; 1932—2020) — советский и российский переводчик-синхронист, диктор, актёр и журналист.
 Вац, Кирилл Степанович (Carl Watts; 1930—2011) — советский и российский диктор, переводчик-синхронист и киноактёр, брат Григория Ваца.

Другое 
 «Вац» — венгерский футбольный клуб из одноимённого города.

См. также 
 Вацов
 Вацуро